James Bradley peut désigner :
 James Bradley (1693-1762), astronome britannique ;
 , écrivain américain ;
 James Bradley (1967-), écrivain, poète et critique littéraire australien, auteur de roman policier.